Borgman peut faire référence à :

Patronymes 

 André Borgman, le batteur du groupe After Forever
 Andreas Borgman (1995-), joueur suédois de hockey sur glace
 , une universitaire américaine
  (1957-), un théologien catholique néerlandais
  (1946-1996), un homme politique néerlandais
 Jim Borgman, un dessinateur américain
 (1889-1976) , un poète néerlandais

Cinéma et télévision 
 Borgman, un anime japonais diffusé en 1988 sur Nippon TV
 Borgman, un film néerlandais réalisé par Alex van Warmerdam en 2013

Astronomie 
 (95219) Borgman, un astéroïde

Voir aussi 
 Warre Borgmans (1956-), est un acteur belge néerlandophone

Homonymie de titre